Прель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Прель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Прель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз
 Прель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя

 Мішлін Прель (;  22.8.1922) — французька акторка і співачка.